Las siglas CIA pueden referirse a:

 La Agencia Central de Inteligencia (siglas en inglés para Central Intelligence Agency), agencia de inteligencia de Estados Unidos.
 El Consejo Internacional de Archivos, organización no gubernamental internacional con sede en París.
 En medicina, comunicación interauricular.
 El Aeropuerto de Roma-Ciampino (Italia), en su código IATA.

Siglas